Mânăstirea se poate referi la una din următoarele localități din România:
Mânăstirea, județul Călărași
Mânăstirea, județul Dâmbovița
Mânăstirea, comuna Delești, județul Vaslui
Mânăstirea, comuna Mălușteni, județul Vaslui

Vezi și 
 
 Mănăstire (dezambiguizare)
 Mănăstioara (dezambiguizare)